Lista 201 gmin w departamencie Haute-Vienne we Francji.

 (CAL) Communauté d’agglomération Limoges Métropole, utworzone w 2003.

Gminy we Francji